Мориц Гернес (Гёрнес, Хёрнес, ; 29 января 1852, Вена — 10 июля 1917, там же) — австрийский  первобытного общества, археолог, этнограф и культуролог. Профессор Венского университета, доктор философии, член-корреспондент Австрийской академии наук.

Биография 
Родился в семье известного палеонтолога Морица Гернеса. Брат Рудольфа Гернеса, геолога и палеонтолога.

Окончил Венский университет (1878) по классической филологии и археологии со степенью доктора философии. После прохождения военной службы, с 1885 года, работал в Музее естественной истории в Вене.

С 1892 года — приват-доцент, с 1899-го — профессор, с 1911-го — ординарный профессор. Основатель отдела первобытной истории человека в Венском университете.

С 1913 года член Археологического института (нем.). С 1916 года член-корреспондент Австрийской академии наук.

Занимался археологической практикой в различных частях Австро-Венгрии, в особенности в Боснии и Герцеговине.

Развил типологический метод, в частности, дал классификацию вещей Гальштатского могильника.

Автор около 200 научных работ в области археологии и истории культуры. Важнейший труд — «История первобытного изобразительного искусства в Европе со времени его возникновения до 500 г. до н. э.» («Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa von den Aufängen bis um 500 vor Chr.», 1898).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Венского университета
Доктора философии
Профессора Венского университета
Члены-корреспонденты Австрийской академии наук